Фёдор Лаврентьевич Барыков (—) — тайный советник, сенатор.

Биография 
Происходил из дворянского рода Барыковых Тульской губернии. Окончил в 1846 году 3-ю Московскую гимназию, а в 1852 году, со степенью кандидата — юридический факультет Московского университета. Поступил на службу старшим учителем законоведения в родную 3-ю Московскую гимназию, где преподавал пять лет. В ноябре 1857 года был назначен чиновником особых поручении при статистическом комитете министерства внутренних дел.

В 1861 году принимал участие, под руководством Я. А. Соловьёва, в деятельности редакционной комиссии по освобождению крестьян и был награждён серебряной медалью на александровской ленте. В 1870-х годах заведовал земским отделом министерства внутренних дел. В 1882 году, 9 июня, состоя уже в чине тайного советника, Барыков был назначен присутствовать в отделении I департамента Правительствующего сената по крестьянскому делу; в 1884 году был перемещён во второй департамент сената.

Принимал активное участие в деятельности Императорского вольного экономического общества; занимал в нём разные выборные должности: в 1882—1887 гг. был председателем в 3-м отделении и до самой смерти был членом совета общества.

Библиография 
 Обычаи наследования у государственных крестьян : (По сведениям, собр. М-вом гос. имуществ в 1848 и 1849 г.) / Сост. Ф. Барыков. — : тип. Ф. Стелловского, 1862. — 100 с.
 Сборник материалов для изучения сельской поземельной общины / Под ред. Ф. Л. Барыкова, А. В. Половцова и П. А. Соколовского. — Т. 1. — : Имп. Вольное экон. и Рус. геогр. о-ва, 1880.

Примечания

Литература 
 Барыков, Федор Лаврентьевич  // Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. — Т. 2. — , 1891. — С. 208—209.

Ссылки 
 Барыков Федор Лаврентьевич // ЭНИ «Словарь псевдонимов»

Сенаторы Российской империи
Тайные советники
Выпускники 3-й Московской гимназии
Преподаватели 3-й Московской гимназии